Опсада Севастопоља се може односити на:

 Опсада Севастопоља (1854—1855)
 Опсада Севастопоља (1941—1942)

Севастопољ
Историја Крима